Лицено́пс ( — «волчелицые») — некрупный горгонопс из поздней перми Южной Африки (зоны Tropidostoma — Dicynodon). Самый изученный из всех горгонопсов — известны полные скелеты, подробно описанные. Примерно 3—6 видов.

Внешний вид и строение 
Длина черепа от 17 до 29 см, общая длина до 1,6—1,7 м. В литературе обычно изображается скелет Lycaenops ornatus, как пример скелета горгонопсии. На примере лиценопса видно, что горгонопсы отличались длинными конечностями, относительно крупной головой и коротким хвостом. Задние ноги — полувыпрямленные, передние — широко расставлены.

Систематика 
Последняя ревизия рода предполагает наличие следующих видов:
 Lycaenops ornatus — типовой вид, описан Р. Брумом в 1925 году из поздней перми Южной Африки (зона Tropidostoma). Длина черепа 20 см. Известен полный скелет, подробно описанный Э. Кольбертом. Череп относительно длинный и узкий.
 Lycaenops angusticeps — описан также Р. Брумом в 1913 году как Scymnognathus angusticeps. Череп относительно низкий, 30 см длиной. К роду лиценопс отнесён Сигонье в 1970 году. Происходит из зоны Dicynodon.
 Lycaenops quadrata, описан как Dixeya quadrata Хаутоном в 1927 году. Отличается короткой широкой мордой. Происходит из поздней перми Малави (Чивета).
 Lycaenops sollasi — описан Бройли и Шредером в 1935 году как Aelurognathus sollasi. Череп высокий, с изогнутым профилем, зубы мощные, ноздри расположены дорсально, длина черепа 16 см.
 Lycaenops attenuatus — описан Бринком и Китчингом в 1953 году как Lycaenoides angusticeps. С небольшими орбитами и мощными скуловыми дугами, череп до 27 см длиной.

Возможно существование ещё 2—3 неназванных или сомнительных видов, в том числе «Lycaenops» tenuirostris из поздней перми Танзании.

Название лиценопс означает «волкоморд». Это был длинноногий, легко двигающийся хищник. Челюсти, вытянутые по-волчьи, несли очень крупные верхние и нижние клыки. Такие челюсти позволяли загрызать огромных травоядных типа мосхопса, на которых лиценопс, возможно, охотился, убивал, а потом разрывал их туши. Не исключено, что и промышляли эти звероящеры по-волчьи — выслеживали и затравливали дичь стаей.

Реконструкции

Ссылки 
 Edwin Р. Colbert «The mammal-like reptile Lycaenops» Bulletin of the American Museum of Natural History
 Скелет лиценопса
 Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni)

Синапсиды пермского периода
Горгонопсы